Светлана Владимировна Акулова () — российский инженер-эколог, генеральный директор «Московского зоопарка», президент Союза российских зоопарков и аквариумов, представитель России в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), член попечительского совета международной экологической организации Species360, президент «Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов» (ЕАРАЗА).

Биография 
Светлана Владимировна Акулова родилась 26 ноября 1980 года в городе Шадринске Курганской области.

Образование 
В 2004 году окончила Ростовский государственный строительный университет по специальности «магистр техники и технологии» по направлению «Защита окружающей среды».

С 2015 года училась в Московском государственном юридическом университете на очно-заочном отделении факультета юриспруденции.

Московский зоопарк 
Светлана Акулова начала работать в Московском зоопарке в 2013 году в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. С 2013 по 2016 год она отвечала за коммерческую деятельность зоопарка, сувенирную продукцию, привоз животных, опекунство, работу с земельно-имущественным комплексом.

4 апреля 2016 года департамент культуры Москвы не продлил контракт с действовавшим гендиректором зоопарка Натальей Колобовой, и назначил исполняющей обязанности генерального директора Светлану Акулову. 

3 октября 2016 года приказом департамента культуры Светлана Акулова была назначена генеральным директором Московского зоопарка. Летом того же года 45 организаций объединились в Ассоциацию зоопарков и аквариумов России (АЗАР). Светлана Акулова возглавила координационный совет АЗАРа.

Во время директорства Светланы Акуловой Московский зоопарк инициировал ряд проектов на исторической территории: в 2019 году был открыт реконструированный детский зоопарк, на 2021 запланировано открытие нового входного павильона рядом с метро Баррикадная, нового моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую части зоопарка, а также нового павильона «Ластоногие».

На территории собственного центра по размножению редких и диких видов животных под Волоколамском, кроме существующего зоопитомника, который был открыт для посетителей в 2019 году, проектируется сафари-парк площадью 60 га, включающий гостиницу для временного пребывания посетителей, ещё часть территории отведена под создание хосписа для домашних животных, крематория и кладбища. 

В 2017 году Московский зоопарк инициировал создание собственной кормовой базы площадью 90 га в Лотошинском районе Московской области. Рядом с посёлком Торфяной зоопарк строит фабрику живых кормов, комбикормовый завод и энтомологическую фабрику, а также круглогодичную теплицу площадью 5 гектар для выращивания плодоовощной продукции. Первый урожай был собран в 2018 году. Светлана Акулова объяснила переход к собственному производству ростом цен у поставщика-монополиста.

Одним из перспективных проектов Московского зоопарка является создание филиала площадью 500—600 га у административно-делового центра в Коммунарке в Новой Москве. В апреле 2021 года было объявлено, что из-за пандемии COVID-19 планы по созданию филиала на неопределённое время заморожены

В январе 2019 Светлана Акулова была выбрана в попечительский совет международной организации Species360, занимающейся учётом и систематизацией животных мирового зоопарковского сообщества. В апреле 2021 года выбрана президентом «Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов» (ЕАРАЗА).

Книги 
  
  
 Акулова С.В. участвовала в написании статей для научно-практического журнала «Ветеринария, зоотехния и биотехнология», выпускаемого Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина. 
 ВЕТЕРИНАРИЯ, ЗООТЕХНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ №12
 ВЕТЕРИНАРИЯ, ЗООТЕХНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ №2
 ВЕТЕРИНАРИЯ, ЗООТЕХНИЯ И БИОТЕХНОЛИГИЯ №4 2022
 ВЕТЕРИНАРИЯ, ЗООТЕХНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ № 8, 2022 г.

Примечания 

Выпускники Донского государственного технического университета
Директора Московского зоопарка (зоосада)